Arnaud Malherbe, né le , est un athlète sud-africain, spécialiste du 400 mètres.

Son meilleur temps est  réalisé en  à Roodepoort.

Avec Jopie van Oudtshoorn, Hendrik Mokganyetsi et Adriaan Botha, il détient aussi le record national du 4 × 400 m en , réalisé lors des Championnats du monde de 1999 à Séville, avec une médaille de bronze qui lui a été remise plus de 9 ans après, la disqualification d'Antonio Pettigrew ayant fait perdre l'or aux Américains.

Palmarès

Liens externes 
 
 

Sprinteur sud-africain
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 1996
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2000
Athlète (homme) aux Jeux olympiques d'été de 2004
Coureur de 400 mètres
Naissance en novembre 1972